Budakovo kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Budakovo (samhälle),

Nordmakedonien 

 Budakovo (ort), Opsjtina Mogila,